BUW steht als Abkürzung für:

 Bergische Universität Wuppertal (inoffiziell)
 BundesUmweltWettbewerb, ein Schülerwettbewerb in Deutschland

buw steht für:
 buw Holding, niedersächsischer Call-Center-Betreiber

BuW steht für:
 Bibliothek und Wissenschaft, eine buchwissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung